Michelsdorf bezeichnet mehrere Orte
in Deutschland:
Michelsdorf (Cham), Ortsteil von Cham (Oberpfalz), Bayern
Michelsdorf (Kloster Lehnin), Ortsteil der Gem. Kloster Lehnin, Brandenburg
in Polen:
nach deutschem Landkreis-ABC:
 Michelsdorf, Kreis Falkenberg, Schlesien, seit 1945: Michałówek (Niemodlin), Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln
 Michelsdorf, Kreis Landeshut, Schlesien, seit 1945: Miszkowice, Powiat Kamiennogórski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Michelsdorf, Kreis Leobschütz, Schlesien, seit 1945: Michałkowice (Branice), Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln
 Michelsdorf, Kreis Lüben, Schlesien, seit 1945: Michałów (Chocianów), Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Michelsdorf, Kreis Namslau, Schlesien, seit 1945: Michalice, Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln
 Michelsdorf, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Michałki (Pasym), Powiat Szczycieńński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Michelsdorf, Kreis Waldenburg, Schlesien, seit 1945: Michałkowa, Powiat Wałbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien

in Rumänien:
 Michelsdorf, Siebenbürgen, jetzt: Mihalț, Kreis Alba
 Michelsdorf an der Kokel, jetzt: Veseuș, Kreis Alba

in Tschechien:
Ostrov u Lanškrouna, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
Veliká Ves, Gemeinde im Okres Chomutov, Tschechien
historischer Name der Gemeinde Vrbice u Velkých Pavlovic, Tschechien

in der Slowakei:
 Michelsdorf, deutscher Name von Stráže pod Tatrami, Stadtteil von Poprad
Siehe auch:
Micheldorf
Michaelsdorf